Софија, војвоткиња од Единбурга (), рођена као Софија Хелен Рис Џоунс () супруга је британског принца Едварда, војводе од Единбурга

Младост и каријера 
Рођена је 20. јануара 1965. у Оксфорду, као друго дете и прва ћерка Кристофера Риса Џоунса и Мери О'Саливен. Отац јој је био продавач аутомобилских гума а мајка, секретарица ирског порекла. Друго име Хелен је добила по очевој сестри, односно њеној тетки, која је погинула у несрећи при јахању више од десет година пре Софијиног рођења. Софијин отац је рођак мужа своје ћерке, у једанаестом колену. Грофичин далеки предак је француски краљ Анри II.

Године 1996. Софија је отворила сопствену агенцију, коју је водила заједно са једним пословним партнером. Међутим, била је оптуживана да користи свој статус за промовисање своје фирме. Њен супруг је такође био оптуживан да користи статус за промовисање своје телевизијске емисије Едвард Весекс. Брачни пар се након тога посветио краљевским дужностима...

Брак и породица 
Софија и Едвард су се упознали 1993. 6. јануара 1999. су се заручили а венчали су се 19. јуна, исте године. На дан венчања је краљица Елизабета II, Софији доделила титулу грофице од Весекса. 10. марта 2023 Краљ Чарлс додељује свом брату титулу војводе од Единбурга тиме она аутоматски постаје војвоткиња од Единбурга. Војвода и војвоткиња имају двоје деце:

 Леди Лујза Алис Елизабет Мери Моунтбатен-Виндзор је рођена 8. новембра 2003, као недоношче царским резом. У тренутку рођења је била осма у линији наследства британске круне, али након што је 2007, добила млађег брата Џејмса, који, иако је млађи од ње, има предност јер је мушког пола.
 Џејмс Александер Филип Тео је рођен царским резом 17. децембра 2007. Он је осми у линији наследства британске круне, иако има старију сестру, он има предност због пола.

Војвоткињина прва трудноћа 2001. била је ванматерична, па ју је Софија морала прекинути.

Породица

Родитељи

Супружник

Деца

Титуле 
 20. јануар 1965 — 19. јун 1999: Госпођица Софија Хелен Рајс-Џонс
 19. јун 1999 —  10 март 2023: Њено краљевско величанство грофица од Весекса
 10 март 2023 -тренутно: Њено краљевско величанство војвоткиња од Единбурга

Породично стабло

Спољашње везе 

Рођени 1965.
Династија Виндзор